Multitierarchitectuur
 Tier Mobility, aanbieder van deelmobiliteit
 Tier 1-zonnepaneel
 Tier 1-netwerk
 Tier 2-netwerk
 Tier 1-kapitaal, begrip uit het bankwezen
 Tier 2-kapitaal, begrip uit het bankwezen
 Tier-Sprechschule ASRA